Wełna est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Wełna.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Wełna.

Hydrologie 
 de la rivière Wełna, affluent de la Warta.